El Gran Premi de Qatar de motociclisme de 2013 fou la cursa d'obertura de la temporada 2013 de motociclisme. És un gran premi disputat en llum artificial, ja que es corregué de nit al Losail International Circuit, situat a la ciutat de Doha (Qatar) el dia 7 d'abril de 2013.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto3 

Qatar
2013